Happy Birthday, Türke! bezeichnet:

 Happy Birthday, Türke! (Roman), Roman von Jakob Arjouni (1985)
 Happy Birthday, Türke! (Film), deutscher Film von Doris Dörrie (1992)